Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej – stadion Stali Stalowa Wola
 Stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim – stadion Stali Gorzów Wielkopolski
 Stadion Miejski „Stal” w Rzeszowie – stadion Stali Rzeszów
 Stadion Miejski im. Stanisława Ożoga w Sulęcinie – stadion Stali Sulęcin
 Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu – stadion Stali Mielec
 Stadion Stal w Ałczewsku